Николя Жиро (; род. 12 ноября 1978 года в Сенте, Франция) — французский актёр, известный по фильмам «Заложница» и «Необычайные приключения Адель».

Фильмография

Примечания

Ссылки